Hostalric kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hostalric (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Hostalric (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar